Birkenbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Birkenbach, Ortsteil der Gemeinde Nümbrecht im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen

Gewässer:
 Birkenbach (Aalbach), rechter Zufluss des Aalbachs vor Uettingen, Landkreis Würzburg, Bayern
 Birkenbach (Adenauer Bach), linker Zufluss des Adenauer Bachs in Leimbach, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Birkenbach (Ahlbach), rechter Zufluss des Ahlbachs oder Bachs von Eltzenhardt (zum hier Staffeler Bach genannten Kesselinger Bach) bei Staffel, Ortsgemeinde Kesseling, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Birkenbach (Altbach), linker Zufluss des Altbachs (Oberlauf des Idarbachs, zum Hahnenbach) bei Hochscheid, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Birkenbach (Aubach), linker Zufluss des Aubachs bei Langenaubach, Stadt Haiger, Lahn-Dill-Kreis, Mittelhessen
 Birkenbach, Abschnittsname eines früheren rechten Zuflusses des Benzenbachs (zur Fischach) unterhalb von Rappoltshofen, Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; siehe Benzenbach (Fischach)#Geschichte
 Birkenbach, Abschnitts- und Altname des Berwanger Bachs in und nach Kirchardt, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Birkenbach (Brechhausbach), linker Zufluss des Brechhausbachs (zum Ahornbach, zum Löschenbach, zur Wieseth) bei Oberahorn, Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Birkenbach (Eger), rechter Zufluss der Eger (zur Elbe) bei der Grafenmühle, Stadt Weißenstadt, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Birkenbach (Fichtenbach), rechter Oberlauf des Fichtenbachs (zum Obermain) in der Stadt Eltmann, Landkreis Haßberge, Bayern
 Birkenbach (Fränkische Rezat), linker Zufluss der oberen Fränkischen Rezat in Oberdachstetten, Landkreis Ansbach, Bayern
 Birkenbach (Hornbach), linker Zufluss des Hornbachs (zur Ostrach) bei Egelreute, Gemeindeteil Burgweiler, Ostrach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Birkenbach (Irserbach), rechter Zufluss des Irserbachs oder Irsenbachs gegenüber Schabernack, Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Birkenbach oder eher Ammelbach (Lieser), rechter Zufluss der Lieser vor Manderscheid,  Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Birkenbach (Main) – zwei Zuflüsse des Obermains im Landkreis Haßberge, Bayern; flussabwärts:
 Birkenbach (Main, Eltmann), linker Zufluss in Eltmann
 Birkenbach (Main, Theres), rechter Zufluss zwischen Ober- und Untertheres, Gemeinde Theres
 Birkenbach (Malmkebach), linker Zufluss des Malmkebachs (zur Volme) im Stadtteil Boelerheide, kreisfreies Hagen, Nordrhein-Westfalen; mit umgebendem Geschützten Landschaftsbestandteil Birkenbach
 Birkenbach (Otterbach), linker Zufluss des Otterbachs (zum Lech) unterhalb von Riefen, Gemeinde Gramais, Bezirk Reutte, Tirol
 Birkenbach (Pfaffenbach), rechter Zufluss des Pfaffenbachs (zur Wied) vor Dinkelbach, Gemeinde Neustadt (Wied), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Birkenbach (Prüm), linker Zufluss der Prüm in Oberweis, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Birkenbach (Siebersbach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Siebersbachs (zur „Spiegelberger“ Lauter) bis vor Siebersbach, Gemeinde Sulzbach an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Birkenbach (Schlierach), am Unterlauf Birkengraben, linker Zufluss der Schlierach in Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern
 Birkenbach (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach im Bezirk Lienz
 Birkenbach (Wahnbach), rechter Zufluss des Wahnbachs (zur Sieg) in der Wahnbachtalsperre bei Braschoß, Stadt Siegburg,  Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Birkenbach, Oberlaufname auf dem Gebiet von Iggingen des Ziegelbachs (von rechts zur Lein nach Leinzell), beide Orte im Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Birkenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Carmen Birkenbach, deutsche Fußballspielerin
 Marc Birkenbach (* 1987), deutscher Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Birckenbach
 Birkbach
 Birkelbach
 Birkenbacher Bach, rechter Zufluss der Bröl in Winterborn, Gemeinde Nümbrecht, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen 
 Birkenbächle, rechter Zufluss des Staudenbächles (zum aus dem Badesee Heddesheim abfließenden Zweig des Bannholzgrabens, zum Landgraben, zur Weschnitz) vor Leutershausen an der Bergstraße, Gemeinde Hirschberg an der Bergstraße, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Birkengraben
 Oberer Birkenbach, Oberlaufname des Birkenbach (Siebersbach) bei Kleinhöchberg, Gemeinde Sulzbach an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg